Копистин:
 Копистин — село в Україні, Хмельницька область
 Копистин — зупинний пункт Південно-Західної залізниці